Network Personal Video Recorder (NPVR) () (IP-UNICAST) — сервис цифрового телевидения сетевой персональный видеомагнитофон, который позволяет записать любую из транслируемых телепередач и посмотреть сколько угодно раз в удобное время, а также стереть. Сервис сохранения контента в сети с целью последующего индивидуального просмотра.

См. также 
 IPTV

Технологии телевидения
Видеомагнитофоны